Эдита Малгожата Бартосевич (, род. 11 января 1966, в Варшаве) — польская рок-исполнительница, композитор и автор текстов.

Карьера

Дискография

Альбомы 
 The Big Beat (1990)
 Love (1992)
 Sen ("Сон") (1994)
 Szok'n'Show (1995)
 Dziecko ("Ребенок") (1997)
 Wodospady ("Водопады") (1998)
 Dziś są moje urodziny ("Сегодня — мой день рождения") (1999)
 Renovatio (2013)
 Love & More (2014)
 Ten Moment (2020)

Синглы

С Love 
 If
 Have To Carry On
 Goodbye To The Roman Candles
 Blues For You

С Sen 
 Sen
 Koziorożec (Capricorn)
 Urodziny (Birthday)
 Żart w zoo (Joke in a Zoo)
 Zabij swój strach (Kill Your Fear)

С Szok'n'Show 
 Szał (Frenzy)
 Zegar (Clock)
 Ostatni (The Last One)
 Na nic gniew (Useless Anger)

С Dziecko 
 Jenny
 Skłamałam (I Lied)
 Nie znamy się (We Don't Know Each Other)
 Boogie, czyli zemsta słodka jest (Boogie - Revenge Is Sweet)
 Dziecko (Child)

С Wodospady 
 Miłość jak ogień (Love Like Fire)
 Wodospady łez (Waterfalls of Tears)
 Siedem mórz, siedem lądów (Seven Seas, Seven Lands)
 Buntowniczka (Rebelliant)

С Dziś są moje urodziny 
 XXI wiek (21st Century)
 Mistrz (Master)

Другие синглы 

 Jedwab (Velvet)
 Moja i twoja nadzieja (Mine And Your Hope) (recorded with Hey from their album Fire)
 Goodbye To The Roman Candles (London remix)
 Szepty (Whispers) (recorded with Firebirds)
 Ostatni (transwersja) / Pomyśl o mnie (Think About Me) (outtakes from Szok'n'Show sessions)
 Cztery pokoje (Four Rooms) (recorded with Kazik for his album Melassa in 2000)
 Opowieść (A Story) (promo for a Radio ZET compilation, promo for 2004 movie Nigdy w życiu)
 Egoiści (Egoists) (recorded with Agressiva 69, promoting the movie of the same title)
 Niewinność (Innocence) (promoting the unreleased 2002 album)
 Trudno tak...razem być nam ze sobą (So hard...for us to be together) (promoting Krzysztof Krawczyk's album To, co w życiu ważne)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Oфициальный сайт певицы 
 Блог Эдита 
 Польский рок-архив, страница Эдиты Бартошевич

Певцы и певицы Польши